Bollingen ist der Name folgender Orte:

Deutschland:
 Bollingen (Saterland), ein Ortsteil der Gemeinde Saterland in Niedersachsen
 Bollingen (Dornstadt), ein Ortsteil der Gemeinde Dornstadt in Baden-Württemberg

Frankreich:
 Bollingen, deutscher Name der Gemeinde Boulange im Département Moselle in Frankreich

Schweiz:
 Bollingen SG, ein Ortsteil der Gemeinde Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen

Bollingen ist der Name folgender Burgen und Schlösser:

Deutschland:
 Burgrest Bollingen, abgegangene Burg bei Dornstadt im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bolling
 Bolligen